ST o St puede referirse a:

 Self-transcendence (autotrascendencia), un rasgo de la personalidad  que nos hace sentir parte integral del universo.
  Segmento ST del electrocardiograma
 ﬆ, una ligadura tipográfica.
 Síndrome de Tourette, un trastorno neurológico.
 .st, un Dominio de Nivel Superior geográfico (ccTLD) para Santo Tomé y Príncipe.
 Atari ST, una computadora personal.
 String theory (Teoría de las cuerdas), una rama de la física teórica.
 St, abreviatura de Saint o Santo en inglés.

Enlaces externos 

Siglas